Linie 35 steht für
 U-Bahn-Linie 35 (Bochum)
 City Circle tram, Straßenbahnlinie 35 (Melbourne)
 Linie 35 (Intercity), Deutschland